Strelac je lahko:
 Strelac (Slovenija)
 Strelac, Babušnica (Srbija)